

Aeronautica 
 F-5 – designazione degli aerei USA per Northrop F-5A Freedom Fighter e Northrop F-5E Tiger II

Astronomia 
 F5 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 F5 – codice vettore IATA di Cosmic Air

Informatica 
 F5 – tasto presente sulla tastiera del computer che serve per fare il refresh, detto anche aggiornamento, delle pagine web nei browser nei quali è abilitata la memoria cache; connettendosi a Internet e premendo F5, viene ricaricata la versione più recente della pagina, che va a sovrascrivere quella salvata nel computer locale.
 F5 Networks - azienda informatica statunitense
 F5 – nella serie televisiva "Boris" uno degli sceneggiatori della soap "Occhi del cuore" preme il tasto F5 della tastiera per segnare sul copione l'espressione "sconcertato".

Musica 
 F5 – accordo musicale di Fa bicordo senza la terza secondo la notazione inglese
 F5 – gruppo musicale hard rock statunitense
 F5 – album degli Slot del 2011

Sport 
 F5 – nelle statistiche del baseball, eliminato al volo dal terza base (flyout 5)
 F5 – mossa del wrestling, spesso utilizzata come mossa finale dall'atleta Brock Lesnar

Trasporti
 F5 –  funicolare di Istanbul

Altro 
 F5 – grado della scala Fujita dell'intensità dei tornado
 Nikon F5 – fotocamera della Nikon